Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier II, se dispute du 12 au .

Justine Henin remporte le simple dames. En finale, elle bat Amélie Mauresmo, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 2004)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
Sydney
Tennis en Australie en 2004
Tennis en janvier 2004